Ке́ниньш (Кеныньш; ) — латышская фамилия. Известные носители:

 Кениньш, Таливалдис (1919—2008) — канадский композитор латышского происхождения.
 Кениньш, Роналдс (род. 1991) — латвийский хоккеист.